Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию единой национальной системы аккредитации и осуществляющий контроль за деятельностью аккредитованных лиц, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции национального органа Российской Федерации по аккредитации.

Обязательную проверку Федеральной службы по аккредитации также должны проходить эксперты по аккредитации областей проверок, реализуемых Росаккредитацией, а также технические эксперты.

История 
Федеральная служба по аккредитации была образована указом Президента РФ от 24 января 2011 года № 86 в целях повышения эффективности государственного управления в сфере аккредитации.

Полномочия 
Росаккредитация осуществляет следующие полномочия:
 проводит аккредитации;
 ведёт реестры;
 контролирует деятельность аккредитованных лиц.

Руководство

Руководитель 
 Шипов Савва Витальевич (с 17 ноября 2011 г., № 2038-р — 10 июня 2016 № 1184-р)
 Херсонцев Алексей Игоревич (с 10 июня 2016 г. № 1185-р)
Скрыпник Назарий Викторович (с 07 апреля 2020 г. № 914-р)

Заместители руководителя 
 Литвак Александр Геннадьевич (с 16 сентября 2016 года № 1949-р)
 Мальцев Олег Игоревич (с апреля 2017 года)
Гоголев Дмитрий Владимирович
Соловьёв Александр Александрович

Структура 
 Управление административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий
 Отдел организации деятельности контрактной службы и материально-технического снабжения
 Отдел финансов, бухгалтерского учёта и внутреннего аудита
 Отдел делопроизводства, контроля и архива
 Отдел информационных технологий
 Отдел государственной службы и кадров
 Управление аккредитации
 Отдел аккредитации в секторах экономики
 Отдел аккредитации в области обеспечения единства измерений и менеджмента качества
 Контрольно-аналитическое управление
 Отдел правового обеспечения
 Отдел контроля за деятельностью аккредитованных лиц
 Отдел обеспечения системы менеджмента
 Отдел защиты государственной тайны

Примечания

Ссылки 
 

Федеральные службы России